Vernel steht für:

 Vernel, eine Marke von Henkel, siehe Henkel (Unternehmen)#Marken

Vernel ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Vernel (* 1990), schottischer Schauspieler